US Open henviser til flere artikler:
US Open (badminton)
US Open (golf)
US Open (tennis)